Fiumi di parole: singolo dei Jalisse del 1997
Ti sento/Fiumi di parole: 45 giri dei Matia Bazar del 1986
Fiumi di parole/Vivo: 45 giri di Nico e i Gabbiani del 1969